Nizozemska
 Utrecht (grad)
 Utrecht (pokrajina)